Brenda Starr (komiks)
 Brenda Starr (film)
 Brenda K. Starr (ur. 1966) – amerykańska piosenkarka